Kingstown (Saint Vincent en de Grenadines), havenstad van het eiland Saint Vincent en hoofdstad van Saint Vincent en de Grenadines
 Kingstown (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
 Kingstown (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Dún Laoghaire, van 1821 tot 1921 was Kingstown de naam voor de Ierse stad Dún Laoghaire
 North Kingstown, een plaats in Rhode Island
 South Kingstown, een plaats in Rhode Island.